Бароне ()

 Бароне-Канавезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин

 Сімоне Бароне — італійський футболіст
 Енріко Бароне — італійський військовий офіцер, економіст

Див. також 

 Баронет
 Барон (значення)